Serfőző ist der Familienname folgender Personen:
 Gavril Serfőző (1926–2002), rumänischer Fußballspieler
 Krisztina Serfőző, ungarische Wasserballspielerin
 Sándor Serfőző, ungarischer Langstreckenläufer
 Simon Serfőző (* 1942), ungarischer Dichter